Cebollino puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Allium schoenoprasum.
 Allium ampeloprasum.
 Allium fistulosum.
 Asphodelus ramosus.
 Asphodelus fistulosus.

Enlaces externos